Die Liste der Fahnenträger der schwedischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger schwedischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Puerto Ricos

Einzelnachweise 

Puerto Rico
Fahnentrager